Cummings är ett efternamn.

Personer med efternamnet

 Bill Cummings
 Brian Cummings
 Bruce Frederick Cummings
 Burton Cummings
 Constance Cummings
 Danny Cummings
 E.E. Cummings
 Elijah Cummings
 Homer S. Cummings
 Irving Cummings
 Jeremy Cummings
 Jim Cummings
 John Cummings
 Mary K. "Big Nose Kate" Cummings
 R.O. Cummings
 Robert Cummings
 Robert Bartleh Cummings
 Steve Cummings
 William Hayman Cummings
 Zak Cummings

Engelska efternamn